Wood County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Wood County, Ohio
 Wood County, Texas
 Wood County, West Virginia
 Wood County, Wisconsin